Шотландский Первый Дивизион 1919/1920 () — 30-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 16 августа 1919 года и закончился 5 мая 1920 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1919/1920
Шотландия
Шотландия
1919 год в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1920 году
Спорт в Великобритании в 1919 году